Denis Igorevitch Iejov - en russe :  et en  - (né le  à Togliatti en République socialiste fédérative soviétique de Russie) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Carrière en club 
Formé au Lada Togliatti, il débute en senior avec l'équipe réserve du Gazovik Tioumen dans la Pervaïa Liga, le troisième niveau russe en 1999. Il découvre la Superliga en 2002. Il est choisi au cours du repêchage d'entrée dans la Ligue nationale de hockey par les Sabres de Buffalo en quatrième ronde en cent quatorzième position.

Carrière internationale 
Il a représenté la Russie en sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1999-2000|| Lada Togliatti 2 || Pervaïa Liga || 4|| 0|| 0|| 0|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2001-2002|| Lada Togliatti || Superliga || 15|| 0|| 0|| 0|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=2|2002-2003|| Lada Togliatti 2 || Pervaïa liga || 15|| 2|| 7|| 9|| 22|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| CSK VVS Samara || Vyschaïa liga || 10|| 1|| 1|| 2|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=2|2003-2004|| Metallourg Novokouznetsk || Superliga || 19|| 0|| 1|| 1|| 2|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| HK CSKA Moscou 2 || Pervaïa liga || 4|| 1|| 2|| 3|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=2|2004-2005|| Metallourg Novokouznetsk || Superliga || 28|| 0|| 0|| 0|| 16|| 4|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| HK CSKA Moscou 2 || Pervaïa liga || || || || || || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2005-2006|| Khimik Moskovskaïa Oblast || Superliga || 24|| 1|| 0|| 1|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2006-2007|| Traktor Tcheliabinsk || Superliga || 54|| 2|| 6|| 8|| 73|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2007-2008|| Traktor Tcheliabinsk || Superliga || 57|| 4|| 9|| 13|| 64|| 3|| 0|| 0|| 0|| 10
|-
| 2009-2010|| Avangard Omsk || KHL|| 55|| 2|| 6|| 8|| 58|| 8|| 1|| 0|| 1|| 2
|-
| 2009-2010|| Avangard Omsk || KHL || 31|| 0|| 3|| 3|| 58|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011|| Traktor Tcheliabinsk || KHL|| 44|| 2|| 2|| 4|| 40|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012|| Amour Khabarovsk || KHL|| 42|| 1|| 3|| 4|| 40|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|rowspan=2| 2012-2013|| Amour Khabarovsk || KHL|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Metallourg Novokouznetsk|| KHL|| 28|| 1|| 2|| 3|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014|| Amour Khabarovsk || KHL || 46|| 1|| 6|| 7|| 51|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015|| Amour Khabarovsk || KHL || 60|| 2|| 10|| 12|| 68|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016 || HK Vitiaz || KHL || 52 || 0 || 3 || 3 || 46 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2016-2017 || Severstal Tcherepovets || KHL || 59 || 3 || 8 || 11 || 56 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2017-2018 || Lada Togliatti || KHL || 46 || 0 || 3 || 3 || 15 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2018-2019 || CS Progym Gheorgheni || Erste Liga || 49 || 5 || 14 || 19 || 2 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2018-2019 || CS Progym Gheorgheni || Liga Națională || 27 || 1 || 9 || 10 || 40 || 6 || 1 || 1 || 2 || 2

Au niveau international 

|-
| 2002 ||align="left"| Championnat du monde moins de 18 ans || 8|| 0|| 3|| 3|| +10|| 4||align="left"| Médaille d'argent
|-
| 2003 ||align="left"| Championnat du monde moins de 18 ans || 6|| 0|| 4|| 4|| +5|| 2||align="left"| médaille de bronze
|-
| 2003 ||align="left"| Championnat du monde junior || 6|| 0|| 0|| 0|| 0|| 6 ||align="left"|  Médaille d'or
|-
| 2004 ||align="left"| Championnat du monde junior || 6|| 0|| 0|| 0|| -2|| 2||align="left"| Cinquième place
|-
| 2005 ||align="left"| Championnat du monde junior || 6|| 0|| 2|| 2|| +6|| 2||align="left"|  Médaille d'argent

Références 

Naissance en février 1985
Joueur russe de hockey sur glace
Choix de repêchage des Sabres de Buffalo
Joueur du Lada Togliatti
Joueur du HK CSKA Moscou
Joueur du CSK VVS Samara
Joueur du Metallourg Novokouznetsk
Joueur du Khimik Moskovskaïa Oblast
Joueur du Traktor Tcheliabinsk
Joueur de l'Avangard Omsk
Joueur de l'Amour Khabarovsk
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du HK Vitiaz
Joueur du Severstal Tcherepovets
Joueur du CS Progym Gheorghieni
Naissance à Togliatti